

Cinema 
 Da grande – film del 1987 diretto da Franco Amurri

Musica 
 Da grande – album di Alexia pubblicato nel 2005
 Da grande – singolo di Alexia estratto dall'album omonimo

Televisione 
 Da grande – programma televisivo italiano condotto da Alessandro Cattelan e in onda su Rai 1 dal 2021